Jean Couturier peut désigner :

 Jean Couturier (1813-1894), homme politique français ;
 Jean Couturier (1911-1994), joueur français de basket-ball ;
 Jean Couturier (1933-2010), réalisateur français.